Ариба де ла Пења има више значења:

 Ариба де ла Пења (Сан Антонио Уитепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ариба де ла Пења (Сантијаго Апоала), насеље у савезној држави Оахака у Мексику